Френдшип има више значења:
 Френдшип (Њујорк)
 Френдшип (Мериленд)
 Френдшип (Охајо)
 Френдшип (Арканзас)
 Френдшип (Висконсин)
 Френдшип (Оклахома)
 Френдшип (Тенеси)